Amerikai Egyesült Államok
Bad Axe (Michigan)
Genoa (Wisconsin) 1868 előtti neve is Bad Axe volt